Let's Dance (svenska: "Låt oss dansa") kan avse

 Let's Dance (låt) –  en sång och singel av David Bowie från 1983
 Let's Dance (musikalbum) – ett musikalbum av David Bowie från 1983
 Let's Dance (TV-program) – en svensk anpassning av BBC:s originalformat Strictly Come Dancing
 Let's Dance (Chris Montez-låt) – en låt från 1962 med Chris Montez